Le terme entropie a été introduit en 1865 par Rudolf Clausius à partir d'un mot grec signifiant « transformation ». Il caractérise le niveau de désorganisation, ou d'imprédictibilité du contenu en information d'un système.

Ce mot français et son équivalent anglais () ont été par la suite utilisés par des œuvres culturelles et des entreprises.

Sciences et techniques 
 En physique, l'entropie est une grandeur thermodynamique associée à un système de particules ;
 en astrophysique, on a introduit l'entropie des trous noirs.
 en physique statistique : entropie d'un gaz de bosons, entropie fermionique.
 En théorie de l'information, l'entropie quantifie l'information :
 l'entropie de Shannon, exprimée sous une autre forme par Ludwig Boltzmann en thermodynamique ;
 en écologie, l'entropie de Shannon est utilisée comme mesure de la biodiversité à travers l'indice de Shannon ;
 l'entropie de Rényi ;
 l'entropie conditionnelle.
 En mathématiques, l'entropie recouvre deux notions différentes :
 l'entropie topologique, quantité réelle associée à tout système dynamique topologique compact ;
 l'entropie métrique, quantité réelle associée à tout système dynamique mesuré.
 En informatique :
l', une mesure de la quantité d'aléatoire dont dispose un système ou une application, qui peut être générée de multiples manières et qui est utilisée notamment en cryptographie ou pour l'effacement sécurisé de données ;
Entropy est un gestionnaire de paquets de Sabayon Linux, distribution GNU/Linux basée sur Gentoo.

Arts et culture 
 Entropie est un magazine de design.
  est un film sorti en 1999.
 , chanson de Bad Religion sur l'album .
 , chanson de VNV Nation sur l'album .
Entropy, chanson de Daniel Caesar sur l'album CASE STUDY 01, sorti en 2019.
 Entropie est le  de la  de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Entropy est le  de la saison 11 d'Esprits criminels.
 Total Entropy est le nom d'un album d'Asia Argento.
 The Book Of Us : Entropy est le nom d'un album de DAY6.
 The Entropy Center est un jeu vidéo puzzle sorti le 3 novembre 2022

Entreprises 
 Entropie est le nom ou une composante du nom de nombreux bureaux d'étude d'ingénierie
 Entropie Veolia Water est la société de dessalement de l'eau de mer de Veolia Eau

Notes et références 

Homonymie de titre